Por Consejo de Seguridad Nacional se puede referir a los siguientes organismos:

  Consejo de Seguridad Nacional de España
  Consejo de Seguridad Nacional de Nicaragua
  Consejo de Seguridad Nacional de Chile
  Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
  Consejo de Seguridad Nacional de Tailandia
  Consejo de Seguridad Nacional de Uruguay (1973-1984)
 Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán
  Consejo de Seguridad Nacional de Turquía
  Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán